Mount Williams ist der Name folgender Berge:

in den Vereinigten Staaten:
 Mount Williams (Alaska)
 Mount Williams (Kalifornien)
 Mount Williams (Massachusetts)
 Mount Williams (Texas)

Sonstige:
 Mount Williams (Antarktika) im Enderbyland
 Mount Williams (British Columbia), Kanada
 Mount Williams (Neuseeland) auf der Südinsel von Neuseeland

Siehe auch:
 Mount William